Витали има више значења:

 Витали (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Витали (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику